Adri 'Jos' Schipper, Nederlands voormalig wielrenner
 Adri Schipper (politicus), Nederlands politicus (1914-2008)